Austria:
 Oberstadt – dzielnica Imst

Niemcy:
 Oberstadt – okręg administracyjny Moguncji
 Oberstadt – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Hildburghausen